Festigny kan syfta på:
 Festigny, Marne
 Festigny, Yonne